Johreniopsis seseloides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Anton von Meyer, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov. Johreniopsis seseloides ingår i släktet Johreniopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
seseloides